Schulunterrichtsgesetz heißen
 das österreichische Schulunterrichtsgesetz
 das österreichische Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge
 allgemein Gesetze zum Schulunterricht, siehe  Schulrecht